hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Pike (ang. Pike County) w USA, w stanie Pensylwania